Le libre accès fait référence à différentes notions.

En sciences des bibliothèques :
 le libre accès peut désigner dans les bibliothèques la mise à disposition directe de documents (livres, périodiques, thèses) qui s'est développée au cours des  dans le monde ;
 le libre accès (en anglais : ) peut désigner la libre disponibilité en ligne de contenus numériques. Open access est principalement utilisé pour les articles de revues ou de recherches universitaires, sélectionnés par des pairs, publiés gratuitement.

Dans le trafic ferroviaire :
 le libre accès à un réseau ferroviaire désigne la possibilité à toute entreprise ferroviaire de faire circuler des trains sur ce dernier. Le libre accès peut être total ou limité uniquement au fret ou au transport de voyageurs.

En relations internationales :
 le libre accès à un autre pays ne nécessite pas de visa et ne comprend pas de contrôle à l'entrée.

De manière Générale
Accès libre signifie un accès sans contrainte , ni obstacle  exemple un accès libre à un parking (parking sans barrière, ni paiement)